Santuario di Nostra Signora della Misericordia –  edificio di culto cattolico andato distrutto situato a Campo Ligure nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora della Misericordia – luogo di culto cattolico nel comune di Castiglione Chiavarese nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora della Misericordia – santuario mariano nel comune di Savona in provincia di Savona
 Santuario di Nostra Signora del Gazzo – luogo di culto cattolico mariano a Genova nella città metropolitana di Genova

Pagine correlate 

 Chiesa di Nostra Signora della Misericordia
 Santuario di Santa Maria della Misericordia